The Film peut faire référence à :
 The Film, une société de production française
 The Film, un groupe de rock français
 The Film Foundation, une association destinée à protéger et préserver les œuvres de l'histoire du cinéma